Bidlingmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bidlingmaier (1905–1946), deutscher Bildhauer 
 Friedrich Bidlingmaier (1875–1914), deutscher Geophysiker
 Gerhard Bidlingmaier (1907–1971), deutscher Seeoffizier und Marinehistoriker
 Josef Bidlingmaier (1870–1967), deutscher Uhrenfabrikant
 Maria Bidlingmaier (1882–1917), deutsche Staatswissenschaftlerin und Bäuerinnenforscherin

Siehe auch:
 Kap Bidlingmaier, Kap an der Nordküste der Insel Heard